Jardim Atlântico é o último bairro de Florianópolis, SC, Brasil em direção ao continente. É o limite entre Florianópolis e São José.
Tem como principais comércios os Supermercados Angeloni e Fort Atacadista, que possui uma unidade na região. Além de inúmeros restaurantes, a região oferece o famoso Restaurante Bokas. 
Há, no bairro, um amplo comércio de automóveis, com lojas da Porsche, Audi, Volkswagen, Ford, Jac Motors
No setor Hoteleiro, tem como principal hospedagem o Hotel Brisa Mar, antigo Dimas Park Hotel. Na Avenida Atlântica, principal do bairro, ainda encontramos a Academia Vida Fit, o Restaurante Batista, padaria, farmácia, pet-shop, a loja de bicicletas Stop Bike (que é referência no ramo), entre outros.
Tem diversas igrejas evangélicas espalhadas por todo o bairro, além da católica Paróquia de São José e Santa Rita de Cássia. 
Este bairro é importante para a cidade por pegar trechos do Estádio Orlando Scarpelli, a Escola de Aprendizes Marinheiros e também a ex-favela Chico Mendes, que atualmente está urbanizada.

Padrão de vida 
A qualidade de vida do bairro é variada. Com muitas casas e poucos prédios, a maioria é definida em classe média, com poucas variações de classe média alta e classe média baixa. 
Conta com uma escola pública estadual, Rosa Torres de Miranda, e uma escola particular de Ensino Fundamental, Colégio Santa Rita de Cássia, que limita-se a 5ª série. O bairro não possui escolas de Ensino Fundamental II e Médio, porém, aos arredores estão os conceituados colégios Elisa Andreoli e Energia Barreiros, localizados em Barreiros, São José. 

Possui diversas áreas de lazer, duas delas juntas à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, mais conhecida como PC3. A avenida foi projetada para ligar diretamente as pontes à BR-101, mas as obras acabaram incompletas. Existem duas partes da Avenida prontas e em uso, uma no bairro Jardim Atlantico, e outra (a parte final) no Estreito, ligada às pontes. A parte da avenida situada no bairro Jardim Atlantico dispõe de pista de skate, recreação, parque infantil, quadra de areia, e ampla calçada para caminhada. Em frente à Escola de Aprendizes Marinheiros, encontram-se mais duas pequenas praças. 
Também possui o TIJAR, Terminal de Integração do Jardim Atlântico. Foi o primeiro terminal de ônibus construído em Florianópolis após a integração do sistema público de transporte, porém, está desativado desde sua inauguração. A prefeitura já teve um projeto para transformar o terminal em um mercado publico do Continente, mas o abandonou. Atualmente, a prefeitura planeja usar a estrutura como batalhão do corpo de bombeiros. 

O bairro possui uma praia, porém, a balneabilidade da praia não é recomendável devido à poluição, pois, embora haja rede de esgotos na região, ela não atende a contento, havendo muitas ligações clandestinas às galerias de águas pluviais, além de ser banhada pela Baía Norte. Cruzando o mar, encontra-se a Avenida Beira-Mar Norte. 

Bairros de Florianópolis